Oksbøl ist der Name folgender Orte in Dänemark:

 Oksbøl (Sønderborg Kommune)
 Oksbøl (Varde Kommune)
 Oksbøl Sogn, Kirchspielgemeinde in der Sønderborg Kommune